Vanity Fair (revista)

Filmes
Vanity Fair (1922)
Vanity Fair (1923)
Vanity Fair (2004)

Desambiguações de cinema